Atlántida, nom espagnol signifiant « Atlantide » en français, peut aussi désigner :

Toponymes

le département d'Atlántida, un des 18 départements du pays ;

Atlántida, station balnéaire, située dans le département de Canelones.

Opéra 

 Atlántida, opéra de Manuel de Falla basé sur le poème catalan L'Atlàntida de Jacint Verdaguer.